Platycephalus är ett släkte av fiskar. Platycephalus ingår i familjen Platycephalidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Platycephalus